Берарді () — італійське прізвище. Відомі носії:

 Гаетано Берарді (; 1988) — швейцарський футболіст, захисник.
 Доменіко Берарді (; 1994) — італійський футболіст, нападник.
 Фабіо Берарді (; 1959) — політичний діяч Сан-Марино, двічі капітан-регент Сан-Марино (2001, з 2016).
 Філіппо Берарді (; 1997) — санмаринський футболіст, півзахисник.

Італійські прізвища